Семкович () — українське і польське прізвище.

 Александер Семкович
 Александер Семкович (1850—1923) — польський галицький історик, педагог, редактор.
 Александер Семкович — історик, сенатор.
 Владислав Семкович (1878—1949) — польський історик-медієвіст, генеалог, геральдик і палеограф.
 Семкович Володимир Юрійович (1922—1947) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Ян Семкович (1887 — ?) — архітектор.

Українські прізвища
Польські прізвища